Клаллам — один из салишских языков, относится к группе стрейтс центрально-салишской ветви. Использовался индейцами народа клаллам на берегах пролива Хуан-де-Фука (южное побережье острова Ванкувер, Британская Колумбия, и северное побережье полуострова Олимпик, штат Вашингтон). В 2014 году умер последний человек, для которого клаллам был родным. Предпринимаются усилия для возрождения языка клаллам: выпущен 1008-страничный словарь (2012), составленный лингвистом Тимоти Монтлером (племя клаллам приобрело 1000 экземпляров), язык преподаётся в Высшей школе Порт-Анджелеса.

Фонетика

Гласные 
В языке клаллам 5 гласных:

 Звук  встречается редко.
 Гласные могут быть ударными либо безударными. Безударные произносятся короче и с меньшей интенсивностью.
 Гласные могут понижаться перед гортанной смычкой :
 'птица'  → 
 'олень'  → 
 'хребет лосося'  → 
 Также гласные часто понижаются перед глоттализованным сонантом (, , , , ).

Согласные 
В таблице представлены 34 согласные фонемы языка клаллам в принятой для него орфографии, в скобках в случае различий приведены также обозначения IPA:

 Глоттализованные сонанты , , , ,  реализуются как
 сонанты скрипучей фонации: , , , , ,
 как раздельные гортанная смычка + сонант: , , , , , или
 как раздельные сонант + гортанная смычка: , , , , 
  встречается только в нескольких заимствованиях из английского.
  также редко встречается.
 Альвеолярная аффриката  отличается от последовательности смычного + щелевого .

Интересные факты 
4 февраля 2014 года в США, в возрасте 103 лет умерла Хейзел Сэмпсон, последняя полноценная носительница языка клаллам. Хэйзел Сэмпсон также являлась последним человеком, для которого язык клаллам был родным.

Примечания

Литература 
 Brooks, Pamela. (1997). John P. Harrington’s Klallam and Chemakum place names. Proceedings of the International Conference on Salish and Neighboring Languages, 32, 144—188.
 Fleisher, Mark. (1976). Clallam: A study in Coast Salish ethnolinguistics. (Doctoral disseration, Washington State University).
 Fleisher, Mark. (1977). Aspects of Clallam phonology and their implication of reconstruction. Proceedings of the International Conference on Salishan Languages, 12, 132—141.
 Mithun, Marianne. (1999). The languages of Native North America. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 0-521-23228-7 (hbk); ISBN 0-521-29875-X.
 Montler, Timothy. (1996). Languages and dialects in Straits Salishan. Proceedings of the International Conference on Salish and Neighboring Languages, 31, 249—256.
 Montler, Timothy. (1996). Some Klallam paradigms. Proceedings of the International Conference on Salish and Neighboring Languages, 31, 257—264.
 Montler, Timothy. (1998). The major processes affecting Klallam vowels. Proceedings of the International Conference on Salish and Neighboring Languages, 33, 366—373.
 Montler, Timothy. (1999). Language and dialect variation in Straits Salishan. Anthropological linguistics, 41 (4), 462—502.
 Thompson, Laurence; & Thompson, M. Terry. (1969). Metathesis as a grammatical device. International Journal of American Linguistics, 35, 213—219.
 Thompson, Laurence; & Thompson, M. Terry. (1971). Clallam: A preview. University of California Publications in Linguistics, 65, 251—294.
 Thompson, Laurence; Thompson, M. Terry; & Efrat, Barbara. (1974). Some phonological developments in Straits Salish. International Journal of American Linguistics, 40, 182—196.

Ссылки 
 http://www.ethnologue.com/language/clm 
 Материалы по языку клаллам (страница Тимоти Монтлера)

Салишские языки
Языки США
Языки Канады